Theunissen ist ein patronymisch gebildeter Familienname und bedeutet Sohn des Theunis, wobei Theunis eine Kurzform des lateinischen Namens Antonius ist. 

Theunissen ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Theunissen (* 1939), niederländischer Fußballspieler und -trainer 
 Georg Theunissen (* 1951), deutscher Rehabilitationspädagoge
 Gert H. Theunissen (1907–1974), deutscher Publizist
 John Baptist Hubert Theunissen (1905–1979), niederländischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Blantyre
 Marthinus Theunissen (1911–1983), südafrikanischer Sprinter
 Michael Theunissen (1932–2015), deutscher Philosoph
 Petrus Frans Theunissen (1713–1762), Priester im Deutschen Orden
 Pierre Theunissen (1931–2021), deutsch-französischer Bildhauer
 Werner Theunissen (1942–2010), niederländischer Musiker und Songschreiber
 Werner Theunissen (Musiker) (* 1962), Musiker, DJ und Musikproduzent aus Stockholm

in der Schreibweise Theunisse, der Name des niederländischen Radrennfahrers Gert-Jan Theunisse (* 1963)

Theunissen bezeichnet außerdem:
 Theunissen (Südafrika), Ort in der Provinz Freistaat Südafrika, Verwaltungssitz der Gemeinde Masilonyana

Siehe auch:
 Teunissen
 Thönissen